IB 1 kan syfta på:

Gula brigaden (1949–1984) – en svensk infanteribrigad åren 1949–1984.
Livgardesbrigaden (den yngre) – en svensk infanteribrigad åren 1984–2000 och återigen från 2022.